Доній Вукоєваць (хорв. Donji Vukojevac) – населений пункт у Хорватії, в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Лекеник. 
 Горній Вукоєваць (хорв. Gornji Vukojevac) – населений пункт у Хорватії, в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Лекеник.